Lagar —  local onde se produz azeite ou vinho

Portugal 
Senhorio dos Lagares d'El-Rei — quinta em Alvalade, Lisboa
Freguesias
Lagares (Felgueiras)
Lagares da Beira — de Oliveira do Hospital
Lagares (Penafiel)

Desambiguações de topônimos